Augstein ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Augstein (* 1964), deutsche Journalistin
 Friedrich Augstein (1884 – nach 1940), deutscher Unternehmer
 Hans-Jürgen Augstein (1925–2001), deutscher Politiker (SPD), MdB 1972–1980
 Jakob Augstein (* 1967), deutscher Journalist und Verleger
 Josef Augstein (1909–1984), deutscher Jurist
 Maria Sabine Augstein (* 1949), deutsche Rechtsanwältin und Bürgerrechtlerin
 Renate Augstein (* 1950), deutsche Juristin und Beamtin
 Rudolf Augstein (1923–2002), deutscher Journalist und Verleger

Augstein ist der Name zweier Berge in Österreich:
 Augstein (Salzburg) (2055 m) an der Südabdachung des Tennengebirges
 Augstein (Steiermark) (1370 m) östlich von Stift Admont

Siehe auch:
 Spiegel-Verlag Rudolf Augstein, siehe Der Spiegel #Spiegel-Verlag
 Rudolf Augstein Stiftung
 Augstein und Blome, wöchentliche TV-Talk-Show
 Augenstein
 Augsten
 Bernstein (ougstein, augstain, agetstein)